Корнель Абраньи:

 Абраньи, Корнель (1822—1903) — венгерский пианист, композитор, журналист, музыковед и педагог.
 Абраньи, Корнель (1849—1913) — венгерский писатель, драматург, публицист и журналист.